

Geografia 
 Batan – municipalità delle Filippine
 Batán – distretto della Costa Rica
 Isole Batan – isole delle Filippine

Altro 
 Batán – stazione della metropolitana di Madrid
 Ponte del Batán – ponte sul fiume Manzanarre in Spagna
 Stefan Batan – calciatore svedese